Lomatia bezeichnet folgende Gattungen:

 Lomatia (Silberbaumgewächse), eine Gattung aus der Familie der Silberbaumgewächse (Proteaceae)
 Lomatia (Wollschweber), eine Gattung aus der Familie der Wollschweber (Bombyliidae)